Odobești (Dâmbovița), plattelandsgemeente in Dâmbovița
 Odobești (Vrancea), stad in Vrancea
 Odobești (Bacău), gemeente in het Roemeense district Bacău